National Hockey League 2018/2019 var den 102:a säsongen (101:a säsongen i spel) av National Hockey League. 31 lag spelade säsongens 82 matcher. Säsongen startade 3 oktober 2018 och avslutades 6 april 2019. Slutspelet startade 10 april 2019 och finalen avgjordes 12 juni 2019 med St. Louis Blues som segrare som vann deras första Stanley Cup i historien efter en serie mot Boston Bruins i sju matcher.

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Slutspel

Spelarstatistik

Poängligan

Målvaktsligan

Källor
 NHL.com - Officiell hemsida

2018/2019
Ishockeysäsongen 2018/2019
2018 i Kanada
2018 i USA
2019 i Kanada
2019 i USA